«Сини́ца» — мультипликационный фильм.

Экранизация одноимённой басни И. А. Крылова. Басня высмеивала Наполеона, готовящегося к войне с Россией, который, по образному выражению баснописца, собирался «Море сжечь».

Работа над фильмом началась в эвакуации, в Самарканде, а закончена уже после возвращения в Москву.

Создатели

Сюжет 
При встрече с Воробьём Синица расхвасталась, что она может поджечь море. Скоро молва об этом облетела всех обитателей леса. Множество зверей собралось посмотреть на то, как Синица будет поджигать море. Не сумев сделать этого, посрамлённая Синица поспешила убраться восвояси.

Отзывы 
Знаменитый режиссёр-мультипликатор И. П. Иванов-Вано назвал фильм «удачной работой». По его мнению, «фильм звучал патриотично, был хорошо принят зрителем и, пожалуй, являлся одной из лучших работ сатирического жанра того времени».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1944 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Чёрно-белые мультфильмы
Мультфильмы по басням Ивана Крылова
Мультфильмы Мстислава Пащенко
Мультфильмы Александра Иванова